Bishoftu, le nom oromo de la ville de Debre Zeit ;
 le Bishoftu, un volcan ;
 le lac Bishoftu, un lac de cratère.